Покрывало — неоднозначный термин:
 Покрывало — то же, что одеяло.
 Покрывало — крупный одиночный кроющий лист.
 Покрывало, или велум, — оболочка, защищающая в молодом возрасте плодовое тело гриба.

См. также 
 Покрывало Изиды
 Покрывало спасательное